Charlesville ist der Name mehrerer Orte:

 in den Vereinigten Staaten
 Charlesville (Maryland)
 Charlesville (Minnesota)
 Charlesville (Pennsylvania)

 in Südafrika
 Charlesville (Südafrika)

Charlesville ist der ursprüngliche Name des Schiffes Georg Büchner.